Dies ist eine Liste von Vulkanen in Chile, die während des Quartärs mindestens einmal aktiv waren.
Gegenwärtig gibt es 90 aktive Vulkane in Chile.

Siehe auch 
 Liste von Vulkanen
 Physische Geographie Chiles

Weblinks 
 Smithsonian Institution - Global Volcanism Program: Worldwide Holocene Volcano and Eruption Information
 Volcanoes of Chile - John Seach

Einzelnachweise 

Chile
Chile
!
!Chile Vulkane